Saint-Clément (Aisne)
 Saint-Clément (Allier)
 Saint-Clément (Ardèche)
 Saint-Clément (Cantal)
 Saint-Clément (Corrèze)
 Saint-Clément (Gard)
 Saint-Clément (Meurthe-et-Moselle)
 Saint-Clément (Yonne)
ook:
Saint-Clément-à-Arnes, Ardennes
Saint-Clément-de-la-Place, Maine-et-Loire
Saint-Clément-de-Régnat, Puy-de-Dôme
Saint-Clément-de-Rivière, Hérault 
Saint-Clément-des-Baleines, Charente-Maritime
Saint-Clément-des-Levées, Maine-et-Loire
Saint-Clément-de-Valorgue, Puy-de-Dôme
Saint-Clément-de-Vers, Rhône 
Saint-Clément-les-Places, Rhône 
Saint-Clément-Rancoudray, Manche 
Saint-Clément-sur-Durance, Hautes-Alpes
Saint-Clément-sur-Guye, Saône-et-Loire
Saint-Clément-sur-Valsonne, Rhône